Yuelai bezeichnet:

 Yuelai (Dayi) (悦来镇), Großgemeinde im Kreis Dayi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yuelai (Guang’an) (悦来镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Guang’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yuelai (Haimen) (悦来镇), Großgemeinde der Stadt Haimen in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yuelai (Huachuan) (悦来镇), Großgemeinde im Kreis Huachuan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Yuelai (Shuyang) (悦来镇), Großgemeinde im Kreis Shuyang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yuelai (Zhongjiang) (悦来镇), Großgemeinde im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yuelai (Anyue) (悦来乡), Gemeinde im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yuelai (Shizhong) (悦来乡), Gemeinde im Stadtbezirk Shizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yuelai (Yongxing) (悦来乡), Gemeinde im Kreis Yongxing in der chinesischen Provinz Hunan
 Yuelai (Yubei) (悦来街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yubei der chinesischen Stadt Chongqing